Beim Leistungstraining-Pferd wird zwischen Ausbildung und Leistungstraining unterschieden.

Bedeutung 

Die Grundausbildung wie in der  Ausbildungsskala beschrieben, beinhaltet vorwiegend  die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten einschließlich der Fähigkeiten die Hilfen des Menschen zu verstehen und umzusetzen, das heißt sie anzunehmen. Das Leistungstraining beinhaltet im Wesentlichen den Aufbau und die Weiterentwicklung von physischen und psychischen Leistungen sowie die Anpassung des Organismus an hohe und höchste Leistungen. „Leistungstraining bedeutet die Anpassung (Adaptation) des gesamten Organismus, insbesondere des Bewegungsapparates des Herzkreislaufsystems der Sauerstoffbereitstellung, der Energie und Nährstoffbereitstellung, der Thermoregulation, des Wasserelektrolythaushaltes und der Psyche an die Anforderungen eines (Hoch-)Leistungssportlers. Leistungstraining des Pferdes beinhaltet immer die Wiederholung von Belastungen und gezielte Überlastung zur Verbesserung konditioneller, koordinativer und psychischer Leistungsfähigkeit und Fitness.“ Beim Leistungstraining sollen u. a. die konditionellen Fähigkeiten (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit) und Flexibilität des Pferdes optimiert werden.

Literatur 

Franz Ellendorff: Leistungstraining für das Pferd. Biologie und Trainingsprinzipien, Schluetersche GmbH & Co. KG Verlag und Druckerei,  2010, ISBN 389993072X
Christopher Bartle: Ausbildung des Sportpferdes: Dressur – Springen – Gelände, FN-Verlag; 2007, ISBN 3885424770

Einzelnachweise 

Pferdesport
Pferdeausbildung